Mher Mkrtchyan (1930–1993), acteur soviétique ;

 Mher Mkrtchyan (1993- ), cycliste arménien.